

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kretkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Kretkowo – kolonia w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn